Stefan Schneider peut désigner :
 Stefan Schneider, athlète suisse  ;
 Stefan Schneider, réalisateur de documentaire ;
 Stefan Schneider, coureur cycliste ;
 Stefan Schneider, patineur artistique canadien ;
 Stefan Schneider, musicien, membre de To Rococo Rot.